Guido Mazzoni – detto il Paganino o il Modanino (1450-1518), scultore modenese.
 Guido Mazzoni – (1859-1943), poeta e critico letterario italiano.
 Guido Mazzoni – (1912-2001), politico italiano.
 Guido Mazzoni – (1967), poeta e saggista italiano.